Barber House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Barber House (Hopkins, South Carolina), NRHP-ID 86000531
 Barber House (San Marcos, Texas), NRHP-ID 83004489